Токаре́вський:

 Токаревський Макарій († 1678) — преподобний мученик, ігумен Успенського монастиря у Каневі.
 Токаревський Михайло Дмитрович (1884–1974) — кооперативний, політичний і громадський діяч (член УСДРП) на Полтавщині.
 Токаревський Микола Дмитрович — аматор-бандурист.

Українські прізвища